Алькантара () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Пауліно Алькантара — іспанський футболіст
 Педро Алькантара Ерран — президент республіки Нова Гранада
 Педро де Алькантара Альварес де Толедо Інфантадо — державний секретар Іспанії
 Рафа Алькантара (Рафіньйо) — бразильський футболіст
 Рейньєр Алькантара — кубинський футболіст
 Тьяго Алькантара — іспанський футболіст
 Франсіско Лінарес Алькантара — президент Венесуели